Гей — розповсюджена самоназва гомосексуальної людини.

Гей — прізвище.

 Гей Василь Степанович (1942—2016) — український поет, член Національної спілки письменників України.
 Гей Віктор Вікторович (1996) — український та угорський футболіст.
 Гей Віктор Ференцович — український футболіст.
 Джеймс Стенлі Гей (1909—2000) — англійський радіоінженер, один з піонерів радіоастрономії.
 Джон Гей (1685—1732) — англійський драматург.
 Джульєтт Гей (1982) — новозеландська веслувальниця, олімпійська медалістка.
 Ерік Гей (1981) — канадський гірськолижник.
 Гей Костянтин Веніамінович (1896—1939) — радянський політик.
 Марвін Гей (1939—1984) — американський співак.
 Пітер Гей (1923—2015) — почесний Стерлінгський професор і директор Центру науковців і письменників Нью-Йоркської публічної бібліотеки.
 Роберт Гей (1915—2004) — австралійський поет.
 Руді Гей (1986) — американський баскетболіст, форвард.
 Тайсон Гей (1982) — американський спринтер.

Гей — п'ята літера гебрайської абетки

Див. також 
 Гей-бар
 Гей-ігри
 Гей-ікона
 Клан Гей
 Енола Гей — американський бомбардувальник.
 Гей-бомба
 Гей-прайд
 Гей-парад
 Гей-родео
 Гей Стюарт
 Гей-квартал
 Гей-френдлі
 11969 Гей-Люссак
 Гей-Форум України